Кобер Олександр Павлович (1926—1942) — піонер, червоний партизан в роки німецько-радянської війни.
 Марей-Кобер — муніципалітет у Франції.
 Мартін Кобер — німецький придворний живописець при королівському дворі королів Польщі.